Forsträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Forsträsket (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (4,03 km²)
Forsträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (10,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn